Збылитовские () — польские поэты конца XVI и начала XVII века; двоюродные братья.

 Андрей Збылитовский (ок. 1565 — ок. 1608) — поэт и переводчик. Служил при дворе Сигизмунда III; подражал Овидию и Вергилию. Его стихотворения по форме ближе всего к произведениям Кохановского. Самые известные из них: «Droga do Szwecyej Zygmunta III», «Żywot szlachcica na wsi» и «Wieśniak». Первые два изданы Туровским в «Biblioteka Polska» (1860), третье — Вержбовским (Варшава, 1894).
 Пётр Збылитовский (; 1569—1649) — поэт-сатирик.

Литература 
 

Поэты Польши
Польские поэты